

Geografia 
 Mae Sot  – città della Thailandia
 Sot de Chera  – comune della provincia di Valencia (Spagna)
 Sot de Ferrer  – comune della provincia di Castellón (Spagna)

Sigle 
 Scoville Organoleptic Test  – test creato da Wilbur Scoville che ha portato alla definizione della scala di Scoville
 Società Operative Territoriali

Codici 
 SOT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sodankylä (Finlandia)
 sot – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua sesotho